Michał Kazimierz Radziwiłł (1635–1680) – podkanclerzy litewski, hetman polny litewski, wojewoda wileński
 Michał Antoni Radziwiłł (1687–1721) – krajczy litewski, hrabia szydłowiecki
 Michał Kazimierz Radziwiłł Rybeńko (1702–1762) – hetman wielki litewski, wojewoda wileński
 Michał Hieronim Radziwiłł (1744–1831) – wojewoda wileński
 Michał Gedeon Radziwiłł (1778–1850) – generał, wódz naczelny w powstaniu listopadowym
 Michał Piotr Radziwiłł (1853–1903) – filantrop, działacz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
 Michał Radziwiłł Rudy (1870–1954) – IV ordynat przygodzicki